Il dialetto fiammingo si preferisce separarlo in:
Dialetto fiammingo occidentale (West-Vlaams) è un dialetto della lingua olandese parlato nei Paesi Bassi, nel Belgio e nelle Fiandre francesi.  
Dialetto fiammingo orientale (Oost-Vlaams) è un dialetto della lingua olandese parlato nei Paesi Bassi e nel Belgio.